VMS kan syfta på
 VMS –  ett operativsystem för datorer, se OpenVMS
 FreeVMS – en klon av operativsystemet VMS
 Video Message Service – en tjänst för att skicka videomeddelanden mellan mobiltelefoner